Benai (plaats), een plaats in Indonesië
Benai (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië
Benai (religie), persoon uit het oude testament

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing